Dynamo Ost Frankfurt (pełna nazwa Sportgemeinschaft Dynamo Ost Frankfurt) - dawny policyjny klub piłkarski w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Istniał w latach 1951-1990, z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą.

Jego barwy: bordowo-białe.

W latach 1958-1962 występował w II lidze NRD, w sezonie 1961/1962 zajął 2. miejsce w tejże lidze.

Bibliografia
 SC Frankfurt/Dynamo Frankfurt in: Hardy Grüne (2001): Vereinslexikon. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7. Kassel: AGON Sportverlag, S. 163 .
 SC Frankfurt/Dynamo Frankfurt in: Hanns Leske (2007):  Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, S. 176 .

Kluby piłkarskie w Brandenburgii
Sport we Frankfurcie nad Odrą
Kluby piłkarskie założone w 1951